Certificado de Área de Atuação em Neonatologia - emitido pela Associação Médica Brasileira em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e frequentemente abreviado como TEN
Dez - em inglês, ten
Teatro Experimental do Negro - TEN, companhia teatral brasileira
Mel Walker / Ten - Referida como Ten/Dez, ela é uma personagem da série animada Batman Beyond.
Ten. - abreviação oficial de Michele Tenore, um botânico italiano
Tenente - uma patente militar

Música
Ten cantor sino-tailandês
Ten (álbum de Gabriella Cilmi)
Ten (álbum de Pearl Jam)

Televisão
Ten (canal de televisão) - Canal de TV espanhol

Desambiguação